Aletter ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Aletter (1926–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl Aletter (1906–1991), deutscher Ruderer
 Wilhelm Aletter (1867–1934), deutscher Pianist, Komponist und Musikalienhändler